Serpent Sermon е дванадесети студиен албум на блек метъл групата Marduk. Достига #44 място в класацията Top New Artist Albums (Heatseekers) с 800 продадени копия в първата седмица. Музикален клип за песента Souls For Belial излиза на 9 май 2012 г.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас
 Ларс Бродесон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2012 година